Tuena peut désigner :

Patronyme 
 Filippo Tuena (1953), un écrivain italien
 Mauro Tuena (1972), un homme politique suisse

Toponyme 
 Tuena, la commune du Burkina Faso

Homonymie de patronyme